Франци́ск I — имя нескольких европейских правителей:
 Франциск I (1414—1450) — герцог Бретани из дома де Дрё, внук короля Франции Карла VI Безумного и Изабеллы Баварской.
 Франциск I (1494—1547) — сын графа Карла Ангулемского, король Франции (с 1515, через брак с дочерью Людовика XII Клод Французской).
 Франциск I (1777—1830) — сын короля Обеих Сицилий Фердинанда I, наследовал престол в 1825 году. См. также 
 
 
 
 Франциск (папа римский)